Kirchgasser ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Kirchgasser-Pichler (* 1970), österreichische Snowboarderin
 Michaela Kirchgasser (* 1985), österreichische Skirennläuferin